Piotr Górny – polski raper i producent muzyczny. Pseudonim artystyczny DonGuralEsko w skrócie DGE.
 Niemieckie Towarzystwo żywieniowe (niem. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. - DGE).

Przypisy